Hel har flere betydninger:
 Hel (Lokes datter)
 Hel (dødsrige)
 Hela-halvøen – også Hel, Hel-halvøen eller Hela